Pusillina är ett släkte av snäckor som beskrevs av Monterosato 1884. Pusillina ingår i familjen Rissoidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Pusillina